Jméno a příjmení Jiří Havelka nese více osob:

 Jiří Havelka (režisér) (* 1980) – český divadelní režisér, herec, protagonista Divadla VOSTO5
 Jiří Havelka (filmový kritik) (1903–1982) – český filmový kritik
 Jiří Havelka (politik) (1892–1964) – český právník a politik, vedoucí kanceláře prezidenta Háchy a ministr v protektorátní vládě
 Jiří Havelka (starosta) (* 1975) – starosta města Lysá nad Labem